Io prima di te – singolo del 2013 di Eros Ramazzotti
Io prima di te (Me Before You) – romanzo del 2012 di Jojo Moyes
Io prima di te (Me Before You) – film del 2016 diretto da Thea Sharrock